Jidai (時代; era, época, pasado o antigüedad en japonés) puede referirse a:
 Jidai, canción de Arashi;
 Jidai, canción de Miyuki Nakajima;
 Jidaimono (obras de época), género dramático japonés de kabuki y jōruri;
 Jidaigeki (drama de época), género dramático japonés de teatro, cine y televisión. Las obras jidaigeki están generalmente ambientadas en la era Edo (1600-1868) de la historia de Japón.

Notas